Асагра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Альто-Эбро. Занимает площадь 33,52 км². Население — 3 848 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 77 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 villazagra.com

Муниципалитеты Наварры